Appuntamento in nero è uno sceneggiato diretto da Claude Grinberg (1977)
Appuntamento in nero è film giallo diretto da Antonio Bonifacio (1991)